– japoński skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1998/1999, ale do roku 2008 znajdował się poza kadrą A tego kraju. W tym czasie startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, w Pucharze Świata pojawiając się prawie wyłącznie podczas konkursów rozgrywanych w Japonii. W sezonie 2008/2009 dołączył do pierwszej reprezentacji i kilka razy zajął miejsca w pierwszej trzydziestce. Podczas 57. Turnieju Czterech Skoczni zajął 21. miejsce, punktując w 3 z 4 konkursów. 31 stycznia 2009 zajął najwyższe w karierze 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. Choć później wystartował jeszcze w ośmiu konkursach, w żadnym z nich nie zdobył punktów. Zajął jednak najwyższe w karierze, 33. miejsce, w klasyfikacji generalnej.

Swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 216,5 m ustanowił w Vikersund 25 lutego 2012 roku.

10 marca 2016 ogłosił zakończenie kariery sportowej wraz z końcem sezonu zimowego.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty Y. Watase na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty Y. Watase na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Watase na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014